На JavaScript написано безліч програмних каркасів. Мета цього порівняння — показати приклади фреймворків і порівняти основні з них.

Загальна інформація

Особливості

Підтримка браузерів

Див. також 
 Список JavaScript бібліотек
 Ajax framework

Примітки 

Бібліотеки JavaScript
Порівняння програмного забезпечення